Военно-воздушные силы Парагвая () — являются одним из видов вооружённых сил Республики Парагвай.

Задачами парагвайских ВВС являются гарантия территориальной целостности страны и защита законной власти. В соответствии с действующей Конституцией. ВВС призваны обеспечивать воздушную оборону Парагвая, а также взаимодействовать с другими родам войск в целях защиты и обеспечения жизненно важных интересов нации.

История 

ВВС Парагвая появились во время гражданской войны 1923 года, причём как на стороне правительственных войск, так и на стороне мятежников.

29 июня 1989 года, приказом главнокомандующего за Nº 70, официальное название воздушных сил Парагвая было изменено с Командования Воздухоплавания () на Командование Воздушных Сил ().

Структура 
 1-я воздушная бригада  ()
 Воздушная транспортная бригада ()
 Материально-техническая бригада ()
 Военно-воздушное училище ()
 Управление воздушных регионов ()

Пункты базирования

Боевой состав

Техника и вооружение 
Данные о технике и вооружению ВВС Парагвая взяты с официальной страницы ВВС , а также со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Опознавательные знаки

Знаки различия

Генералы и офицеры 
Офицерские звания в ВВС Парагвая на одну ступень выше армейского. Таким образом, полковник ВВС будет равен бригадному генералу Сухопутных войск.

Сержанты и солдаты

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница ВВС Парагвая 
 Aviation Week & Space Technology, 2009 World Military Aircraft Inventory, Paraguay 
 ВВС Парагвая на странице Мilaviapress.com 
 The Gran Chaco War: Fighting for Mirages in the Foothills of the Andes 

Вооружённые силы Парагвая
Парагвай